La proclamation de la République est un événement important de l'histoire de plusieurs pays, notamment :

 La proclamation de la République du Brésil le , lors d'un coup d'État mettant fin au régime impérial du Brésil ;
 La proclamation de la République française du 21 septembre 1792 par la Convention nationale, formant la Première République ;
 La proclamation de la République française du 24 février 1848 par le Gouvernement provisoire, formant la Deuxième République
 La proclamation de la République française du 4 septembre 1870, mettant fin au Second Empire, et fondant la Troisième République française ;
 La proclamation de la République irlandaise le  au cours d'une insurrection réprimée, mais considérée comme un acte fondateur de l'indépendance de la République d'Irlande ;
 La proclamation de la République portugaise le , qui met fin à la monarchie constitutionnelle au Portugal.

Voir aussi : .